Taverne ( ‚Lokal‘) steht für:
 eine Gastwirtschaft oder Schenke, siehe Tafernwirtschaft

Orte und politischen Gliederungen:
 Taverne, Siedlung im Kanton Tessin, Schweiz, siehe Torricella-Taverne
 Kreis Taverne, Kreis im Kanton Tessin, Schweiz
 Taverne d’Arbia, Ortsteil der Stadt Siena, Italien

Taverne ist der Familienname folgender Personen:
 Dick Taverne (* 1928), britischer Politiker (Labour), Mitglied des House of Commons
 Jacques Taverne (ca. 1720 – ca. 1770), Okulist, preußischer Militärarzt
 Louis Taverne, belgischer Fischkundler und Paläontologe
 Marcelo Taverne (* 1916), chilenischer Tennisspieler
 Omer Taverne (1904–1981), belgischer Radrennfahrer
 Philippe Taverne (* 1952), belgischer EU-Beamter

Siehe auch:
 Taverna
 Tavernes
 Kanton Tavernes
 Les Tavernes
 The Tavern